Pseudacteon tenellus är en snäckart som först beskrevs av Sven Lovén 1846. 

Pseudacteon tenellus ingår i släktet Pseudacteon och familjen Acteonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
tenellus